Il doppio del torneo di tennis Open de Franche Comté 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Philipp Petzschner e Alexander Peya che hanno battuto in finale Yves Allegro e Horia Tecău 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Lukáš Dlouhý /  Petr Pála (quarti di finale)
 Philipp Petzschner /  Alexander Peya (Campioni)

 Yves Allegro /  Horia Tecău (finale)
 James Auckland /  Jamie Delgado (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Open de Franche Comté 2008